

Patronymes 

 Hamza Dahmane (1990-), footballeur international algérien ;
 Mohamed Dahmane (1982-), joueur de football franco algérien.
, photographe français

Toponyme 
 Ouled Dahmane, commune de la wilaya de Bordj-Bou-Arreridj en Algérie.